

Geografia
Iran
 Osman – villaggio della provincia di Sarpol-e-Zahab
Stati Uniti d'America
 Osman – centro abitato della Contea di Manitowoc (Wisconsin)

Onomastica
 Osman – variante del nome proprio di persona arabo Uthman

Persone
 Abrar Osman – mezzofondista eritreo
 Aden Abdulla Osman – politico somalo
 Ahmed Osman – politico marocchino
 Ahmed Saad Osman – calciatore libico
 Cedi Osman – cestista macedone naturalizzato turco
 Dan Osman –  arrampicatore e praticante di sport estremi statunitense
 Erkin Osman – ex giocatore di calcio a 5 australiano
 Farida Osman – nuotatrice egiziana
 Frances Osman – attrice statunitense
 Gamil Osman – calciatore egiziano
 Jean-Claude Osman – calciatore francese
 Leon Osman – calciatore inglese
 Levent Osman – calciatore australiano
 Majed Osman – calciatore libanese
 Mohammed Osman – calciatore olandese di origini siriane
 Muhannad Tahir Osman – calciatore sudanese
 Natalie Osman – wrestler statunitense
 Oleksandr Osman – calciatore ucraino
 Russell Osman – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Walid Osman – calciatore libico
 Zaki Osman – calciatore egiziano

Videogiochi
 Osman – videogioco arcade del 1996